Richard Hooker (1554–1600) anglikán lelkész, teológus
 Richard Hooker (1924–1997) amerikai sebész, író (MASH)